

L'église Saint-Séraphin-de-Sarov de Paris (Paris) ;
 L'église Saint-Séraphin-de-Sarov de Montgeron situé au moulin de Senlis (Essonne) ;

L’église Saint-Seraphim-de-Sarov de Rostov-sur-le-Don;